Hallgren ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Hallgren (1918–2005), schwedischer Leichtathlet

 Carl-Axel Hallgren (1918–1987), schwedischer Schauspieler und Sänger
 Elly Hallgren (1909–1972), schwedische Schriftstellerin
 Frida Hallgren (* 1974), schwedische Schauspielerin
 Hanna Hallgren (* 1972), schwedische Schriftstellerin
 Mikael Hallgren (* 1964), schwedischer Poolbillardspieler

Sonstiges:
 Hallgrenskarvet, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika